IAK steht bzw. stand als Abkürzung für:

 Internationales Auschwitz-Komitee
 Isar-Amper-Klinikum
 Internationale Arbeiterkorrespondenz
 Institut für Afrika-Kunde Hamburg
 Interdisziplärer Arbeitskreis Gesangbuchforschung der Universität Mainz
 Interfakultatives Institut für Angewandte Kulturwissenschaft der Universität Karlsruhe (TH)
 Internationale Assoziation des Kongo, private Organisation von Leopold II.
 Internationaler Arbeitskreis für Erneuerung der Erziehung (historisch, heute Weltbund für Erneuerung der Erziehung)
 Internationale Antimilitaristische Kommission
 Jagdfliegerkorps (kyrillisch ИАК, истребительный авиационный корпус - lateinisch istrebitelny awiazionny korpus)

Abkürzung